Barracuda () — разведывательный БПЛА совместной германо-испанской разработки. Главным разработчиком является компания Cassidian, подразделение Европейского аэрокосмического и оборонного концерна EADS. Первый полёт Barracuda состоялся 2 апреля 2006 года.

Предназначен для разведки целей, телевизионной разведки площадных целей и отдельных маршрутов, корректировки огня. Barracuda оснащается турбореактивным двигателем JT15D-5C производства канадского подразделения компании Pratt & Whitney. Взлёт и посадка БПЛА осуществляется по-самолётному.

ЛТХ 
 Длина: 8,25 м
 Размах крыла: 7,22 м
 Вес: 2300 кг
 Скорость: 0,85 Mаха
 Двигатель: 1 × ТРДДФ JT15D-5C
 Тяга максимальная: 1 × 14,2 кН
 Максимальный взлётный вес: 3250 кг
 Практический потолок: 6000 м
 Полезная нагрузка:  300 кг
 Радиус действия: до 200 км

См. также 
 Kratos XQ-58 Valkyrie

Примечания

Ссылки 
 Barracuda на сайте разработчика
 В Канаде испытали самый крупный европейский беспилотник
 Европейцы возобновят испытания беспилотника Barracuda
 Pratt & Whitney Canada JT15D-5C

Беспилотные самолёты-разведчики
Монопланы